John Buchanan désigne les personnes suivantes :
 John Buchanan (1759-1832), pionnier américain ;
 John Buchanan Floyd (1806-1863), homme politique et général américain ;
 John P. Buchanan (1847-1930), gouverneur du Tennessee ;
 John Andrew Buchanan (1863-1935), juge et homme politique américain ;
 John Buchanan (1884-1942), skipper britannique ;
 John Buchanan (1896-1976), joueur de rugby à XV international écossais ;
 John Buchanan (1931-2019), avocat et homme politique canadien ;
 John Buchanan (1953-), joueur et entraîneur de cricket australien ;
  (?-), journaliste et homme politique américain.

Voir aussi